Presentazione della Vergine al Tempio – memoria liturgica della Chiesa cattolica di origine devozionale, celebrata anche dal Rito bizantino come Ingresso della Madre di Dio al Tempio, che ricorda la presentazione di Maria al Tempio di Gerusalemme

Arte 
Presentazione della Vergine al Tempio
 Presentazione della Vergine al Tempio – dipinto di Cima da Conegliano
 Presentazione della Vergine al Tempio – dipinto di Niccolò di Bonaccorso
 Presentazione della Vergine al Tempio – dipinto di Fra Carnevale
 Presentazione della Vergine al Tempio – telero di Carpaccio
 Presentazione della Vergine al Tempio – dipinto di Tintoretto

Presentazione di Maria al Tempio
Presentazione di Maria al Tempio – affresco di Giotto
Presentazione di Maria al Tempio – dipinto di Tiziano

Pagine correlate 
 Presentazione al Tempio (disambigua) 
 Presentazione di Gesù al Tempio